Старокры́мская у́лица — улица в районах Южное Бутово и Северное Бутово Юго-Западного административного округа города Москвы. Названа по городу Старый Крым в восточной части полуострова Крым. Прежнее название — Западная улица.

Описание 
Улица является междворовым проездом и не имеет выхода к основной дороге. Вся улица застроена домами ЖК Эталон-Сити.

Расположение 
Старокрымская улица берёт начало у улицы Поляны, оборачивает ЖК Эталон-Сити, проходит границу Южного и Северного Бутова и заканчивается на начальной улице.

Транспорт 
Ближайшие станции метро:

  Улица Скобелевская (1.19 км)

Автобусные остановки 
 Остафьевская улица —  Бунинская аллея —Старокрымская улица — Станция «Бутово» (маршрут № 94).
 Микрорайон «Бутовские аллеи» —  Бунинская аллея —  Бульвар Адмирала Ушакова —  Улица Скобелевская — Старокрымская улица — Мега-Икеа (маршрут № 967) и другие.

Здания и сооружения 
 ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» (Старокрымская ул., д.13).

Примечания

Ссылки 
 Сайт префектуры ЮЗАО
 Сайт управы Южного Бутова
 Сайт управы Северного Бутова

Улицы Москвы, названные в честь городов